Ву́ндерлих () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вундерлих, Иоганн Георг (1755—1819) — немецкий флейтист.
 Вундерлих, Карл Рейнхольд Август (1815—1877) — немецкий специалист в области внутренних болезней.
 Вундерлих, Клаудиа (род. 1956) — восточногерманская гандболистка, бролнзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира.
 Вундерлих, Клаус (1931—1997) — немецкий композитор и органист
 Вундерлих, Пауль (1927—2010) — немецкий художник.
 Вундерлих, Фрида (1884—1965) — немецкий и американский экономист.
 Вундерлих, Фриц (1930—1966) — немецкий певец.
 Вундерлих, Эрхард (1956—2012) — западногерманский гандболист.